

États-Unis 

Michigan City, localité du comté de Nelson, dans l'État du Dakota du Nord ;
Michigan City, ville du comté de LaPorte, dans l'État de l'Indiana.